Attrazione – processo grammaticale
 Attrazione – in fisica, una forza che tende ad avvicinare un corpo ad un altro, come ad esempio la forza di gravità
 Attrazione – album di Camellia Todorova
 Attrazione sessuale – in psicologia e sessuologia, forma di desiderio sperimentato da un essere umano nei confronti di un altro

Altri progetti